Dit is een overzicht van de ontwikkeling van de schaatsrecords op de 1000 meter mannen (junioren).

Ontwikkeling wereldrecord 1000 meter

Zie ook 
 Ranglijsten schaatsen 1000 meter mannen (junioren)

1000 man junior
1000 meter schaatsen